Jens Petter Hauge (12. říjen 1999 Bodø) je norský profesionální fotbalista, který hraje na pozici křídelníka za belgický klub KAA Gent, kde je na hostování zEintrachtu Frankfurt, a za norský národní tým.

Přestupy 

 z FK Bodø/Glimt do AC Milán za 5 000 000 Euro
 z AC Milán do Eintracht Frankfurt za 2 000 000 Euro (hostování)
 z AC Milán do Eintracht Frankfurt za 10 000 000 Euro (přestup)
 z Eintracht Frankfurt do KAA Gent (hostování)

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz evropské ligy (2021/22)

Reprezentační 
 1× na MS 20 (2019)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 hráče na Transfermarkt.it 

Norští fotbaloví reprezentanti
Norští fotbalisté
Fotbalisté FK Bodø/Glimt
Fotbalisté Aalesunds FK
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Eintrachtu Frankfurt
Fotbalisté KAA Gent
Fotbaloví útočníci
Narození v roce 1999
Narození 12. října
Narození v Nordlandu
Žijící lidé
Muži